Devicq oder DeVicq steht für:

 DeVicq-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Paula Devicq (* 1965), kanadische Schauspielerin